RBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roboré (Bolivia)